Пекин еПри 2015, официално име Формула Е SWUSP Пекин еПри 2015, е второто еПри на Китай и първи кръг от сезон 2015/2016 на Формула Е. Провежда се на 24 октомври 2015 г. на пистата Пекин Олимпик Грийн Сиркуит в Пекин. Себастиен Буеми става първият пилот в историята на сериите, който успява да спечели надпреварата, квалификацията за място и да направи най-бърза обиколка в рамките на един състезателен ден и по този начин да спечели пълен комплект от 30 точки.

Преди състезателния ден 
Дизайнът на пистата е леко променен в сравнение със старта през предишния сезон - първият шикан (завои 3, 4 и 5 на картата) е премахнат, а вторият (завои 7, 8 и 9 на картата) - стеснен. Броят на обиколките е увеличен с една.

Дебют във Формула Е правят Жак Вилньов (Венчъри Формула Е), Натанаел Бертон (Тим Агури) и Робин Фрайнс (Амлин Андрети).

Трули ГП не получава разрешение да стартира, защото не успява да предостави болидите си навреме за техническия преглед преди състезателния ден, тъй като електромоторите и инвенторите са задържани по-дълго на митницата.

Свободни тренировки, квалификация, наказания и FanBoost 
Най-бързо време в първата свободна тренировка дава Себастиен Буеми (1:36.991) пред Никола Прост и Лоик Дювал, а във втората - Лукас ди Граси (1:37.279) пред Даниел Абт и Стефан Саразен.

В квалификацията за място най-бързи след първата фаза са Буеми, (1:37.488), Жан-Ерик Верн, Прост, Ник Хайдфелд и ди Граси. В Супер Пол елиминациите отново най-добро време дава Буеми (1:37.297) пред Прост (1:37.581), Хайдфелд (1:38.339), ди Граси (1:39.539) и Верн (2:21.284), като последните двама допускат грешки по време на бързата си обиколка и не успяват да се преборят за по-предна позиция.

Нелсиньо Пикет, Сам Бърд и Оливър Търви печелят гласуването за FanBoost.

Състезание 
Себастиен Буеми стартира добре и защитава първото си място, докато Ник Хайдфелд успява да изпревари Никола Прост за второто място. Във втората обиколка Прост допуска грешка и е изпреварен от Лукас ди Граси. Една обиколка по-късно Симона де Силвестро се удря в предпазната стена, което води до Full Course Yellow - жълт флаг по цялата писта, при който е забранено изпреварването и има ограничение на скоростта от 50 км/ч. В 13-ата обиколка почти всички пилоти влизат в бокса за смяна на болида, като заради проблем със закопчаването на колана Хайдфелд губи две места и излиза четвърти зад ди Граси и Прост, но веднага след това успява да изпревари французина. Антонио Феликс да Коща удря Жак Вилньов и отпада, а докато бъде прибран болидът му отново е показан жълт флаг по цялата писта. След всички спирания в бокса води Буеми пред ди Граси, Хайдфелд, Прост, Дювал, Д'Амброзио, Търви, Бертон, Пикет и Бърд. При подновяването на състезанието Прост успява да изпревари и да се откъсне пред Хайдфелд и застига ди Граси. По-късно обаче отчупено парче от задния десен калник чупи подпорката на задното му крило. Това не се отразява особено на темпото му, но въпреки това му е показан черен флаг с оранжев кръг, индикиращ технически дефект и е приканен да влезе в бокса. Първоначално Прост отказва да се подчини, но след дълга дискусия със състезателния си инженер се прибира в бокса и отпада от състезанието. Буеми печели надпреварата, следван от ди Граси, Хайдфелд, Дювал, Д'Амброзио, Търви, Бърд, Бертон, Абт и Саразен. Впоследствие Абт получава десетсекундно наказание, защото при минаването си през бокса закача един от механиците и пада до 11-а позиция. По този начин в зоната на точките влиза Фрайнс.

Резултати

Квалификация 

Бележки:
  – Мястото на стартовата решетка е определено чрез Супер Пол елиминации.

Супер Пол

Състезание 

Балежки:
  – Три точки за първо място в квалификациите.
  – Две точки за най-бърза обиколка.
  – Даниел Абт получава 10-секундно наказание заради опасно пускане от бокса.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 

ЕПри на Пекин
Формула Е 2015/2016